Гардероб ( — «хранить»,  — «платье, одежда»):
 Гардероб (гардеробная) — помещение для хранения одежды и переодевания
 Гардероб — шкаф для хранения одежды
 Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.